La saison 1995 de Pervaïa Liga est la quatrième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  avril au .

Vingt-deux clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers du classement sont relégués en troisième division, tandis que les trois premiers sont directement promus en première division.

Le Baltika Kaliningrad remporte la compétition avec quatre-vingt-douze points en quarante-deux matchs et est promu en première division. Il est accompagné le Lada Togliatti et le Zénith Saint-Pétersbourg qui ont respectivement terminé deuxième et troisième.

À l'autre bout du classement, l'Asmaral Moscou termine largement dernier avec vingt-huit points. Les autres relégables sont le  et l'Irtych Omsk. Le  disparaît quant à lui à l'issue de la saison au profit d'une fusion avec le Lokomotiv Saint-Pétersbourg, qui prend sa place pour l'exercice suivant.

Le meilleur buteur de la compétition est Sergueï Boulatov du Baltika Kaliningrad avec vingt-neuf buts inscrits. Il est suivi par ergueï Toporov du Zaria Leninsk-Kouznetski qui en a inscrit vingt-huit tandis que le troisième Mikhaïl Potyltchak du Torpedo Voljski en comptabilise vingt-et-un.

Participants 
Un total de vingt-deux équipes participent au championnat, quatorze d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent deux relégués de première division, le Dinamo Stavropol et le Lada Togliatti, ainsi que cinq promus de troisième division, que sont le Fakel Voronej, le , le Tchkalovets Novossibirsk, le  et le Torpedo Voljski, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le Droujba Maïkop, l'Irtych Omsk, l'Ouralan Elista, le Lokomotiv Tchita, le Sokol Saratov et le Zvezda Irkoutsk sont tous présents de façon ininterrompue depuis la création de la deuxième division en 1992.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 1995 sur le site de la RSSSF.
  Saison 1995 sur FootballFacts.ru.
  Saison 1995 sur WildStat.ru.

1995
Russie
Football en Russie en 1995